The Borgias (1981) - Britse televisieserie
The Borgias (2011) - Amerikaanse televisieserie